Regione del Centro – regione del Burkina Faso
Regione del Centro – regione del Camerun
Regione del Centro – ex regione della Francia, ridenominata nel 2015 Centro-Valle della Loira
Regione del Centro – denominazione alternativa del commissariato del Basso Scebeli (Somalia italiana)

Pagine correlate
Regione Centrale